Pierre Encrevé (1939-2019), historien de l'art et linguiste français ;
 André Encrevé (1942), historien français.